Salzburg este al patrulea oraș ca mărime din Austria.

Salzburg se poate referi și la:

Locuri din Austria
Salzburg (land), un land federal al Austriei
Ducatul de Salzburg
Arhiepiscopia de Salzburg, 1278 – 1803
Castelul Hohensalzburg, din Salzburg, Austria

Locuri din Germania
Castelul Salzburg, din Franconia, Germania
Salzburg (Westerwald), o localitate din landul Renania-Palatinat, Germania
O parte a localității Neufahrn in Niederbayern din Bavaria, Germania

Alte localități
Denumirea germană a localității Ocna Sibiului, România
Denumirea germană a localității Château-Salins, Franța

Alte înțelesuri
FC Red Bull Salzburg - un club austriac de fotbal, originar din Wals-Siezenheim.

A nu se confunda cu
Saltsburg, Pennsylvania